Брюс Мюррей:
 Брюс Мюррей (нар. 1966) — американський футболіст.
 Брюс Мюррей (1931—2013) — американський планетолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок